

Miejscowości w Polsce 
 Kalinowo – wieś w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Skąpe
 Kalinowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Kalinowo – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Kalinowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Obryte 
 Kalinowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Długosiodło 
 Kalinowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Kalinowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Puńsk 
 Kalinowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Szumowo 
 Kalinowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Kalinowo 
 Kalinowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko
Kalinowo-Czosnowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie
Kalinowo-Solki  – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Kulesze Kościelne
Kalinowo-Parcele – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
Stare Kalinowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Kulesze Kościelne
Nowe Kalinowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Kulesze Kościelne

Pozostałe 
 Kalinowo – wąskotorowa stacja kolejowa w Kalinowie, w województwie warmińsko-mazurskim
 Kalinowo – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim
 Kalinowo – dawna gromada w powiecie ełckim w województwie białostockim
 Kalinowo – dawna gromada w powiecie ostrowskim w województwie warszawskim
 Kalinowo – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 7 km na północ od Ławaryszek

Zobacz też 
 Kalinów, Rezerwat przyrody Kalinowo, Kalinovo